

Населені пункти та їхні частини
 Вільчиська — село в гміні Воля-Мисловська Луківського повіту Люблінського воєводства
 Вільчиська — село в гміні Бобова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Вільчиська — частина міста Желехув у Ґарволінському повіті Мазовецького воєводства

Примітки